Meise steht für:

 eine Vogelartenfamilie, siehe Meisen
 Meise (Belgien), einen Ort in Belgien
 DFS Olympia Meise, ein deutsches Segelflugzeug
 Meise 1, Deckname einer Reparaturwerkstatt für Jagdflugzeuge, siehe Decknamen nationalsozialistischer Geheimobjekte

Meise ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Mademann-Meise (* 1958), deutsche Künstlerin
 Eckhard Meise (* 1940), deutscher Altphilologe und Historiker
 Ina Meise-Laukamp (* 1957), deutsche Politikerin (SPD)
 Rudolf Meise (1920–2014), deutscher Richter
 Sebastian Meise (* 1976), österreichischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Meiße, Fluss in Niedersachsen 
 Meiser